Клаусура 2016 () — 68-й розыгрыш чемпионата Гондураса по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com 
 Клаусура 2016 на rsssf.com 

2016
Гондурас
Спорт в Гондурасе в 2016 году